Гызыларбат (ранее — Кизи́л-Арва́т, до 2022 г. — Сердар) — город в Балканском велаяте Туркмении.

История 
Со времени своего основания в начале XX века при строительстве Закаспийской железной дороги город назывался Кизил-Арват. До 1988 года входил в состав Красноводской области и был центром Кизыл-Арватского района.

После обретения Туркменией независимости в 1991 году также употреблялась форма Гызыларбат. Современное название город получил 29 декабря 1999 года в честь Сапармурата Ниязова («сердар» в переводе с туркменского языка означает «вождь»).

Кизыл-Арват был переименован в Сердар, потому что Сапармурат, став сиротой в результате ашхабадского землетрясения 1948 года, был определён в Кизыл-Арватский детский дом, где прожил несколько лет.

География 
Город расположен у подножия Копетдага, в 175 км к юго-востоку от административного центра велаята Балканабада, в 219 км к северо-западу от Ашхабада.

На аэродроме Кизыл-Арвата в советское время базировался 217-й авиационный полк истребителей-бомбардировщиков 34-й АДИБ.

Население 
Численность населения Гызыларвата — 135 000 человек (2013 год).

Промышленность 
В городе расположены вагоноремонтный, хлопкоочистительный и йодный («Берекет») заводы, ковровая фабрика и текстильный комплекс.

Примечания

Ссылки 
 БСЭ: 

Города Туркменистана
Балканский велаят
Переименованные населённые пункты Туркменистана